Сове́тский Сою́з может означать:
 Сове́тский Сою́з — укороченное название Союза Советских Социалистических Республик, государства, существовавшего в 1922—1991 годах.
 «Советский Союз» — другое название проекта № 23, по постройке советских линкоров (не были построены).
 «Советский Союз» — название советского журнала.
 «Советский Союз» — наименование советского (затем российского) атомного ледокола.
 «Советский Союз» — наименование советского пассажирского паротурбохода, бывшее германское судно, носившее названия «» и «Hansa», списано в 1980 году под наименованием «Тобольск».